A bandeira de Timóteo é um dos símbolos oficiais do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado de Minas Gerais. Constitui-se do brasão municipal posicionado ao centro de um quadrilátero azul, branco e vermelho.

Foi oficializada através da lei nº 179, de 22 de janeiro de 1968, tendo sido escolhida por um concurso municipal, cujo ganhador foi João Pinto, desenhista da Acesita (atual Aperam South America). O azul representa a lealdade, o branco a paz e o vermelho representa o trabalho.

Ver também 
 Brasão de Timóteo
 Hino do município de Timóteo

Ligações externas 
 
 

Símbolos de Timóteo
Timóteo